Эта статья о гоночном автомобиле Формулы-1 1961–1964 годов. О его прототипе 1960 года см. 156 P. О его предшественнике, болиде Формулы-2 1958 года, см. Dino 156 F2.

Ferrari 156 F1 — гоночный автомобиль, построенный и использовавшийся командой Scuderia Ferrari в гонках чемпионата мира Формулы-1 с  по  годы. Машина была сконструирована в рамках нового технического регламента чемпионата, в котором рабочий объём двигателя был уменьшен с 2,5 до 1,5 литров, аналогично классу Формулы-2 до 1961 года, для которого у Ferrari был автомобиль Dino 156 F2, однако 156 F1 не имела к этой машине никакого отношения.

В 1961 году на Ferrari 156 F1 Фил Хилл выиграл чемпионат мира Формулы-1, а команда завоевала Кубок конструкторов, Ferrari повторила успех, выиграв командный трофей в 1964 году.

История

Sharknose

Ferrari 156 Aero

В массовой культуре 
Английский певец и автор песен Крис Ри создал точную копию Ferrari 156 F1 для съёмок в своём фильме «» 1996 года.

Результаты выступлений в чемпионате мира Формулы-1

Примечания

Ссылки 

 Ferrari 156 F1 (1961) на официальном сайте Scuderia Ferrari
 Ferrari 156 F1-63 (1963) на официальном сайте Scuderia Ferrari

Шасси Ferrari Формулы-1
Автомобили Формулы-1 1961 года
Автомобили Формулы-1 1962 года
Автомобили Формулы-1 1963 года
Автомобили Формулы-1 1964 года